Краснокутский кантон — административно-территориальная единица АССР немцев Поволжья, существовавшая в 1922—1941 годах. Административный центр — с. Красный Кут.

Кантон был образован в 1922 году в составе Трудовой коммуны немцев Поволжья в результате преобразования Ерусланского района с причислением к нему 22 новых населенных пунктов.

В кантоне имелся совхоз Сортсемтреста Народного комиссариата земледелия (организован в 1930 году), птицесовхоз (организован в 1931 году).

В 1935 году из состава кантона был выделен Экгеймский кантон с центром в селе Экгейм.

7 сентября 1941 года в результате ликвидации АССР немцев Поволжья Краснокутский кантон был передан в Саратовскую область и преобразован в Краснокутский район.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 апреля 1940 года кантон делился на 22 сельсовета:

Население 
Динамика численности населения

 Национальный состав

Примечания

Ссылки 
 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В НЕМПОВОЛЖЬЕ

Кантоны АССР Немцев Поволжья
Места поселения российских немцев